Alhama – nazwa geograficzna spotykana na Półwyspie Iberyjskim, pochodząca od arabskiego słowa al-hammam.

 Alhama – comarca w prowincji Grenada (Hiszpania)
 Alhama – rzeka, dopływ Ebro
 Alhama de Almería – miasto w Hiszpanii w prowincji Almería 
 Alhama de Aragón – miasto w Hiszpanii w prowincji Saragossa 
 Alhama de Granada – miasto w Hiszpanii w prowincji Grenada 
 Alhama de Murcia – miasto w Hiszpanii w prowincji Murcja

Zobacz też 
 Alfama